Andrzej Sokołowski, kanonik kijowski, sekretarz pieczęci wielkiej koronnej
 Andrzej Sokołowski (1858–1935) – polski działacz niepodległościowy i socjalistyczny, murarz
 Andrzej Wiktor Sokołowski (1935–2017) – polski ekonomista, specjalizujący się w ekonomice obrony, profesor nauk ekonomicznych
 Andrzej Jan Sokołowski (ur. 1941) – polski mechanik, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL
 Andrzej Sokołowski (ur. 1948) – polski piłkarz ręczny
 Andrzej Sokołowski – polski ekonomista i statystyk, prof UE w Krakowie
 Andrzej Krzysztof Sokołowski – polski naukowiec, prof. dr hab. nauk technicznych